Het jaar 747 v.Chr.
 Het jaar 747 n.Chr.
 Het natuurlijke getal 747
 De Boeing 747, een vliegtuigtype van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing
 747 kHz, een standaard frequentie voor AM-middengolfradio in Europa
 NPO Radio 5, een Nederlandse radiozender die op deze frequentie uitzendt en enige tijd ook 747 AM en Radio 747 heeft geheten.